Perumal (Tamil:  Perumāḷ []) steht für:
 tamilische Bezeichnung für den Hindu-Gott Vishnu

Perumal ist der Name folgender Personen:
 Govind Perumal (1925–2002), indischer Hockeyspieler
 Krishnamurty Perumal (* 1947), indischer Hockeyspieler
 Murali Perumal (* 1978), deutscher Schauspieler
 Wilson Raj Perumal (* 1965), singapurischer Spielmanipulator und Autor
 Perumal Murugan, indischer Autor aus Tamil Nadu